Miejscowości w USA:
 Hazel Green – jednostka osadnicza w stanie Alabama, w hrabstwie Madison
 Hazel Green – jednostka osadnicza w stanie Kentucky, w hrabstwie Wolfe
 Hazel Green – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant
 Hazel Green – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant
Gminy w USA:
 Hazel Green (ang. Hazel Green Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Delaware
 Hazel Green (ang. Hazel Green Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant